Matematyka
 4 – liczba naturalna
 czwórka uporządkowana – ciąg 4-elementowy; również: zestaw współrzędnych punktu w przestrzeni 4-wymiarowej oraz kwaternion konstruowany za pomocą liczb rzeczywistych

 Geografia
 Czwórka – przysiółek w Polsce, w województwie dolnośląskim

 Media
 „Czwórka” – jedna ze stacji Polskiego Radia
 „Czwórka” – TV4, polska stacja telewizyjna
 „czwórka” – płyta gramofonowa o średnicy 7 cali

 Rozrywka
 Czwórka – karta do gry
 Malarstwo
 Czwórka – obraz Józefa Chełmońskiego

Zobacz też 
 4